В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA New Jersey 1978, що проходив у рамках Туру WTA 1978, Ілана Клосс і Маріс Крюгер виграли титул, у фіналі перемігши пару Барбара Поттер і Пем Вайткросс 6-3, 6-1.

Основна сітка

Посилання 

WTA New Jersey